Greenfield Park ist der Name folgender Orte:  

in den Vereinigten Staaten:
 Greenfield Park (Arizona), Ort im Maricopa County, Arizona
 Greenfield Park (Michigan), Gemeindefreies Gebiet im Calhoun County, Michigan
 Greenfield Park (New York), Ort im Saratoga County, New York 

in Australien:
 Greenfield Park (New South Wales), Vorort von Sydney

in Kanada:
 Greenfield Park (Québec), Vorort von Montreal